Turbo BASIC může označovat:

 Turbo BASIC –  firmy Borland
 Turbo Basic XL – dialekt programovacího jazyka BASIC pro 8bitové počítače Atari
 Turbo Basic (Commodore) – rozšíření BASICu v Commodore 64, napsal Julian Gardner, prodával Aztec Software